Die Gaora TV Championship ist ein Wrestlingtitel der japanischen Promotion All Japan Pro Wrestling (AJPW). Wie alle Wrestlingtitel wird er im Rahmen einer Storyline vergeben. Er wurde erstmals am 7. Oktober 2012 eingeführt und ist damit der jüngste aktive Titel der Promotion.

Geschichte 
Der Name des Titels bezieht sich auf die die Zusammenarbeit zwischen AJPW und dem japanischen Fernsehsender Gaora, die bereits seit 2000 stattfindet. Der Titel wurde am 28. August 2012 angekündigt und im Rahmen eines Turniers vom 8. September bis zum 7. Oktober ausgekämpft. Erster Titelträger wurde Seiya Sanada.

Liste der Titelträger

Statistik

Einzelnachweise 

Wrestlingtitel